HMS „Victoria” – nazwa okrętów brytyjskiej Royal Navy, upamiętniająca królowę Wiktorię:

  – slup zwodowany w 1839 roku.
  – okręt liniowy pierwszej klasy (first rate) zwodowany w 1859 roku, rozebrany w 1893 roku.
  – pancernik typu Victoria zwodowany w 1887 roku, zatopiony w wyniku kolizji w 1893 roku.

Victoria